Pojo (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Pojo (plaats), de hoofdplaats van de gemeente
 Pohja, een voormalige gemeente in Finland
POJO (plain old java object), een klasse soort in java